est le nom de plusieurs saints catholiques, qui l'ont donné à de nombreux lieux et édifices religieux. Saint-François peut notamment faire référence à des villes du Canada ou à des communes françaises de métropole ou d'outre-mer.

Canada 
 Municipalités du Québec
 Petite-Rivière-Saint-François
 Saint-François-d'Assise
 Saint-François-de-l'Île-d'Orléans
 Saint-François-du-Lac
 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
 Saint-François-de-Sales
 Saint-François-Xavier-de-Viger 

 Paroisses du Québec
 Saint-François-Xavier-de-Brompton, 
 Saint-François-de-Beauce, ancienne dénomination de Beauceville

 Villages du Nouveau-Brunswick
 Saint-François
 Saint-François-de-Madawaska

 Autres toponymes
 Petite rivière Saint-François, un affluent du fleuve Saint-Laurent, dans Petite-Rivière-Saint-François, MRC Charlevoix, Capitale-Nationale, Québec.
 Saint-François, quartier de Laval (Québec)
 Saint-François, circonscription provinciale du Québec
 Rivière Saint-François, rivière du Québec et du Nouveau-Brunswick
 Rivière Saint-François, rivière du Québec
 Lac Saint-François, lac frontalier bordant le sud-est de l'Ontario et le sud-ouest du Québec
 Grand lac Saint-François, lac du Québec
 Petit lac Saint-François, lac du Québec
 Petit lac Saint-François (Ashberham), lac du Québec

France 
 Communes de France continentale
 Saint-François-Lacroix, en Moselle
 Saint-François-de-Sales, en Savoie
 Saint-François-Longchamp, en Savoie
 Saint-François, hameau de Saint-Seine-en-Bâche en Côte-d'Or.
 Saint-François, quartier de Thionville
 Communes d'outre-mer
 Saint-François, en Guadeloupe
 Saint-François, quartier de Saint-Denis de La Réunion 

 Édifices religieux
 Église Saint-François-de-Molitor à Paris
 Chapelle Saint-François de Paule à Fréjus
 Chapelle Saint-François-d'Assise de La Fusine à Orelle.
 
 Autres toponymes
 Morne de Saint-François, sommet de Saint-Denis de La Réunion

Suisse 
 Saint-François : place, église et secteur de Lausanne

Voir aussi

 
 
 
 
 
 

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France